Список ссавців Гвінеї-Бісау містить перелік видів ссавців, записаних на території Гвінеї-Бісау (Західна Африка). У список не включені свійські тварини, забрідлі та регіонально зниклі види.

Із 119 зазначених в таблиці видів, 3 перебувають під загрозою вимирання, 9 є уразливими, 4 — близькі до загрозливого стану, для оцінки статусу 10 видів даних недостатньо.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Гвінея-Бісау
Ссавці Гвінеї-Бісау